

Cinema 
 Aliens - Scontro finale (Aliens) – film del 1986 diretto da James Cameron

Editoria e letteratura 
 Aliens – serie di romanzi derivata dal film e dal franchise di Alien
 Aliens – rivista italiana di fantascienza pubblicata dal 1979 al 1980
 Aliens – fumetto statunitense pubblicato fra il 1988 e il 1989
 Aliens – rivista britannica di fantascienza pubblicata dal 1991 al 1994

Musica 
 Aliens – singolo dei Coldplay del 2017

Videogiochi 
 Aliens – videogioco del 1982-1983 di Kaypro – clone in solo testo di Space Invaders scritto per il sistema operativo CP/M
 Aliens – videogioco del 1990 arcade sviluppato e pubblicato da Konami
 Aliens: The Computer Game – videogioco del 1986 di Activision
 Aliens: The Computer Game – videogioco del 1987 di Software Studios